Чемпионат Европы по академической гребле 1903 года  проходил в Джудекке , на острове в Венецианской лагуне , на канале Джудекка в середине августа.  Соревнование проводилось только среди мужчин,  они соревновались в пяти классах лодок (M1x, M2x, M2 +, M4 +, M8 +).

Медальный зачет

Примечания